Алекса́ндар «Са́ша» Па́влович (; род. 15 ноября 1983 года в Баре, СР Черногория, Югославия) — сербский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за команды «Юта Джаз», «Кливленд Кавальерс», «Миннесота Тимбервулвз», «Даллас Маверикс», «Бостон Селтикс», «Нью-Орлеан Хорнетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Играет на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. Был выбран на драфте НБА 2003 года в первом раунде под общим 19-м номером командой «Юта Джаз».

Биография 
Павлович учился в американской частной католической школе в Мэриленде. Выступал за клуб «Будучност» из Подгорицы в чемпионате Сербии и Черногории. Был выбран 19-м номером на драфте НБА 2003 года командой «Юта Джаз». В 2004 году был выбран на драфте расширения командой «Шарлотт Бобкэтс» и через день обменен в «Кавальерс». 25 июня 2009 года был обменен в «Финикс Санз» вместе с Беном Уоллесом, правом выбора под 46-м номером на драфте 2009 года и денежной компенсацией на Шакила О’Нила.

14 сентября 2009 года «Санз» расторгли с Павловичем контракт, выплатив ему компенсацию. 16 сентября он подписал годичный контракт с клубом «Миннесота Тимбервулвз», по которому получил полтора миллиона долларов.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте НБА

Баскетболисты Сербии и Черногории
Баскетболисты Сербии
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки БК «Будучност»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Панатинаикос»